Big Game o The Big Game possono riferirsi a:

Cinema
Big Game – film del 1921 diretto da Dallas M. Fitzgerald
Big Game – cortometraggio del 1921 diretto da Alfred J. Goulding
The Big Game – film del 1936 diretto da George Nichols Jr. e Edward Killy
La macchina della violenza (The Big Game) – film del 1973 diretto da Robert Day
Big Game – film del 2008 diretto da Steven Dieveney
Big Game - Caccia al Presidente (Big Game) – film del 2014 diretto da Jalmari Helander

Musica 
Big Game – album del 1989 dei White Lion